Thicker than Water (1935), een film uit 1935 van Laurel & Hardy
 Thicker than Water (2000), een "surfdocumentaire" uit 2000
 Thicker than Water (Beverly Hills, 90210), de zeventiende aflevering van het vierde seizoen van Beverly Hills, 90210
 Thicker than Water (album), een studioalbum van de Amerikaanse punkband H2O
 Thicker than Water (televisieserie), een Zweedse televisieserie